5 Card Stud (poker), een pokervariant
5 Card Stud (1968), een film van Henry Hathaway
5 Card Stud (2002), een film van Hank Saroyan